Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 15. bis 17. Februar 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Dubai